Калеб Лендрі Джонс (англ. Caleb Landry Jones; нар. 7 грудня 1989, Ґарланд, Техас, США) — американський актор.
 Лендрі, Лендрі́ (фр. Lindry) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна.